Adam Sandauer − polski fizyk i działacz społeczny
 Artur Sandauer − polski krytyk literacki, eseista i tłumacz